Flughafen Panama steht für:
 Flughafen Panama–Tocumen, internationaler Flughafen und Drehkreuz von Copa Airlines
 Flughafen Panama–Albrook, nationaler Flughafen und Drehkreuz von Air Panama